La Premium-cola è una bevanda a base di cola distribuita dalla catena di supermercati italiani Conad.

La Premium-cola è uno dei tanti miglioramenti della Coca-Cola. .

Nelle confezioni, il marchio è accompagnato dallo slogan Original American Taste e tra gli ingredienti figura un preparato importato dagli Stati Uniti.

Il giorno 5 settembre 2017 è diventata lo sponsor ufficiale del VolleyPrato (squadra pallavolistica molto prestigiosa con giocatori di alto livello, la squadra risiede nella regione Toscana a Prato).

Caratteristiche 
È prodotta in lattina da  e in bottiglia da  o da .
È disponibile in molteplici versioni: classica, light, senza caffeina, zero zuccheri, aromatizzata al limone e aromatizzata alla stevia.

Cola